GIE steht für:
 Groupement d'intérêt économique, Typ eines französischen Unternehmenskonsortiums

GiE steht für:
 Government in exile, deutsch Exilregierung

Gie oder Gié ist der Familienname folgender Personen:
 Claude de Rohan-Gié (1519–nach 1579), Mätresse des französischen Königs Franz I.
 Stefanus François Naudé Gie (1884–1945), südafrikanischer Diplomat und Politiker

gie steht für:
 Gaɓogbo (auch Guébié/Gebye; ISO-639-3-Code), Varietät des Dialektkontinuums Dida (Sprache) in der Elfenbeinküste

Abkürzung